

Sciences et techniques 
 En botanique, branlette est, comme ciboulette et civette, l'un des noms vernaculaires d'Allium schoenoprasum, une plante aromatique.
 C'est aussi, en Normandie et au Poitou, comme brize, un nom vernaculaire de Briza, un genre de graminées.

Culture et société 
 Dans le langage commun, une branlette est une masturbation du pénis.
 En jargon pâtissier, une branlette est .
 La branlette est le deuxième des trois brins d'une canne à pêche, dans lequel s’engage le .

Toponyme 
 Le Sex des Branlettes est un sommet en Suisse.

Notes et références